Thalestris puede referirse a:

 Talestris, reina de las Amazonas que trajo 300 mujeres a Alejandro Magno, con la esperanza de criar una raza de niños tan fuertes e inteligentes como él según el Romance de Alejandro;     

 Thalestris, género botánico de plantas herbáceas perennes, aunque en jardinería se denomina a una serie de plantas de flores grandes y vistosas.